

Au moins cinq navires de l’United States Navy ont eu le nom de Yorktown, pour commémorer la bataille décisive de Yorktown dans la Guerre d'Indépendance des États-Unis d'Amérique.

 Le premier Yorktown était une corvette de 16 canons lancée en 1840. Il a coulé en 1850 après avoir heurté des récifs au large du Cap-Vert.
 Le second Yorktown était une canonnière. Lancé en 1888 et armé en 1889, il sera désarmé en 1921.
 Le troisième  était un porte-avions. Armé en 1937, il sera une pièce maîtresse durant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à ce qu'il soit coulé durant la bataille de Midway en 1942.
 Le quatrième  était également un porte-avions, armé en 1943. Il a participé à la Seconde Guerre mondiale et à la Guerre du Vietnam, puis a été désarmé en 1970. Il est maintenant au musée de Patriot's Point à Charleston Harbor, Mt. Pleasant, en Caroline du Sud.
 Le cinquième  était un croiseur lance-missiles de classe Ticonderoga, lancé en 1984 et désarmé en 2004.

Fiction 

 Le vaisseau spatial Yorktown (NCC-1704) est un vaisseau de classe Constitution dans l'univers de science-fiction de Star Trek.

Voir aussi

Référence

Liens externes 

  Site officiel de l'US Navy

Yorktown